Сервисный агент (здесь и далее термины используются применительно к ипотечному жилищному кредитованию) - организация, которая формирует пулы ипотечных кредитов для последующей передачи к организации, осуществляющей секьюритизацию, обеспеченную ипотечными ценными бумагами.

Сервисный агент может быть кредитной организацией, осуществляющей выдачу ипотечных кредитов или некредитной организацией, выкупающей закладные у банков первичных кредиторов.

Функции
В процессе ипотечного жилищного кредитования функции по обслуживанию кредитов могут быть распределены между Первичным сервисером и Основным сервисером.

Первичный сервисер () — организация, осуществляющая обслуживание ипотечных кредитов.
К функциям первичного сервисера, как правило, относят:
 сбор ежемесячных платежей от заемщиков,
 передачу собранных средств лицу, владеющему правами требований по кредитам или его представителю,
 поддержание обеспечительных (escrow) счетов для налоговых и страховых выплат,
 сбор просроченных платежей, 
 принятие мер, направленных на ограничение потерь, при необходимости — возбуждение и проведение процедуры обращения взыскания на заложенное имущество,
 регулярное предоставление отчетов о своей деятельности и состоянии кредита владельцу прав по кредиту или его представителю.

Основной сервисер ()  — сервисер —организация, занимающаяся надзором за обслуживающими первичными сервисерами. К функциям основного сервисера, как правило, относят:
 отслеживание денежных переводов между счетами основного и первичных сервисеров;
 наблюдение за подготовкой и предоставлением первичными сервисерами ежемесячных отчетов о сборах и обслуживании;
 наблюдение за сбором средств, действиями, направленными на обращение взыскания на заложенное имущество, и другими действиями первичных сервисеров с недвижимым имуществом; 
 подготовка сводных отчетов по обслуживанию;
 распределение средств между доверительными собственниками (трасти) или непосредственно инвесторами и при необходимости использование права заменить первичного сервисера.

Ипотечное кредитование